Zeitblom ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Zeitblom (um 1455–um 1518), deutscher Maler
 Georg Zeitblom (* 1962), deutscher Musiker und Performancekünstler
 Hans Zeitblom, deutscher Maler 

Zeitblom ist der Name folgender fiktiver Personen:
 Serenus Zeitblom, Erzähler im Roman Doktor Faustus von Thomas Mann, siehe Doktor Faustus #Serenus Zeitblom